Васьков Іван Андрійович — український художник 19 століття.
 Васьков Михайло Юрійович — радянський і російський актор театру і кіно, заслужений артист Російської Федерації.
 Васьков Олексій Іванович (1905—1959) — секретар ЦК КП(б) Киргизії, 1-й секретар Фрунзенського обласного і міського комітетів КП(б) Киргизії, 1-й секретар Карачаєво-Черкеського обласного комітету КПРС. Депутат Верховної ради СРСР 4-го скликання.

Також 
 Васько